Elaine heißen die Orte:

 Elaine (Victoria), eine Stadt in Australien
 Elaine (Arkansas), eine Stadt in den Vereinigten Staaten

Elaine bezeichnet:

 Elaine, Sagenfigur (Lancelot and Elaine), die unter dem Namen Nimue bekannt ist
 Elaine (Fußballspielerin) (* 1982), brasilianische Fußballspielerin
 Elaine (Name), weiblicher Vorname
 Elaine (Oper), Oper von Herman Bemberg
 Elaine, ein Lied von ABBA, die B-Seite der Single The Winner Takes It All